Rabenau kan syfta på:
 Rabenau, Sachsen – en stad i Sachen
 Rabenau, Hessen – en kommun i Hessen
 Rabenau (adelsätt) – adelsätt från Meissen
 Nordeck zur Rabenau – adelsätt från Hessen